Појам Конрад II може да се односи на:

 Конрад II, цар Светог римског царства,
 Конрад II, гроф од Баварије
 Конрад II Швапски
 Конрад II Јерусалимски
 Конрад II Мазовски
 Конрад II Ото
 Конрад II Черски